Gombotz ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Gombotz, teils gebräuchliche Schreibweise von: Leopold Gombocz (1875–1943), österreichisch-ungarischer Imker
 Roman Gombotz (1911–nach 1948), österreichischer Musikinstrumentenbauer, Musikant und Kapellmeister

Siehe auch:
 Gombocz (Begriffsklärung)